La saison 1997-1998 du Championnat des Pays-Bas de football était la  de la première division néerlandaise à poule unique, l'Eredivisie. Les 18 meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est l'Ajax Amsterdam qui remporte la compétition en terminant en tête du championnat. C'est le  de l'histoire du club. L'Ajax réussit même le doublé en remportant la Coupe des Pays-Bas en battant le PSV Eindhoven en finale.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrages de promotion-relégation 
La formule de barrage de promotion-relégation est identique à la saison dernière : les  et  d'Eredivisie affrontent chacun 3 clubs d'Eerste Divisie, qui se sont classés entre la  et la  de leur championnat. Les 8 clubs sont répartis en 2 poules de 4, dont le vainqueur accède ou se maintient parmi l'élite, les autres clubs sont reversés en .
Cette année, ce sont le RKC Waalwijk et le FC Groningue qui remettent leur place en D1 en jeu.

Poule A 

|}

Poule B 

|}

 Le RKC Waalwijk se maintiennent en Eredivisie, Cambuur Leeuwarden est promu en première division tandis que le FC Groningue est relégué en Eerste Divisie.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des Pays-Bas de football

Liens externes 
  Championnat des Pays-Bas de football D1 1997-98 sur RSSSF.

Championnat des Pays-Bas de football
Sport aux Pays-Bas en 1997
Sport aux Pays-Bas en 1998